Spiropes är ett släkte av svampar. Spiropes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spiropes